El Trofeu Vila-real CF és un torneig estival de pilota valenciana patrocinat pel Vila-real Club de Futbol i disputat per primera volta l'any 2016: la competició té lloc al trinquet Salvador Sagols en la modalitat d'escala i corda i a semifinals, amb l'única particularitat que ambdós equips, rojos i blaus, duen la camiseta groga del Vila-real.

2016 

La primera edició es va presentar el 12 de juliol en la Ciutat Esportiva del Vila-real i la competició tingué lloc els divendres 15 i 29 de juliol i 5 d'agost, amb la participació de dos parelles i dos trios. Les partides es jugaren a les 18.30, amb sengles premis de cinc-cents euros cada semifinal i mil euros en la final. El trio d'Álvaro Francés, Javi i Monrabal guanyà la final del primer trofeu 60 per 35 front a Pere Roc II, Dani de Benavites i Tomàs II.

2016

2017 

La segona edició comptà amb un trofeu juvenil amb premis de cinquanta euros per semifinal i dos-cents en la final: la primera la disputaren Carlos de Massalfassar i Néstor contra Salva Palau i Javi Font; quant als professionals, els cinc primers jocs foren els millors de la partida, però a partir del 25 per 20 Puchol II, Jesús i Carlos es desmarcaren fins a guanyar a Genovés II, Javi i Héctor 60 per 25.

2018 

La tercera edició es presentà el 30 d'abril a la Ciutat Esportiva en conferència de premsa a càrrec de Fernando Roig, Josep Maria Catalunya, Soro III i Puchol II: la competició tingué lloc al maig durant les festes patronals i es disputà en dos divendres consecutius, l'11 i el 18 de maig.
En la primera semifinal, Soro i Javi començaren al dau, però el Marc, Nacho i Tomàs prengueren la iniciativa en fer els dos primers jocs seguits, amb Nacho encapçalant el trio; Marc, acabat de recuperar d'una bursitis, complí en el paper de restar, mentre Tomàs fou fonamental en el tram final de la partida, amb 30 a 45 a favor dels blaus, on s'encarregaren de llevar dos vals als rojos i d'anul·lar a Javi, fins a guanyar-los 60 per 30.
En l'altra, disputada a continuació, a partir de l'empat a 35 la partida començà a decantar-se per la parella de roig, Puchol i Santi, encara que la càtedra s'havia decantat en un principi pel trio blau (Pere Roc, Jesús i Carlos): quan el marcador aplegà a 55 per 40 a favor dels rojos, els blaus encara reviscolaren fins al 60 per 50 final.
La gran final anà precedida d'una final de consolació pel tercer lloc entre els dos equips eliminats, resolta 60 per 40 a favor de Pere Roc, Jesús i Carlos; Soro jugà en trio amb Héctor i Monrabal, ja que Javi es lesionà el diumenge anterior a la Pobla de Vallbona.
En acabant, Puchol i Santi tingueren a Miguelín de feridor; l'altre, Castell, feu la primera ferida per a Marc, Nacho i Tomàs, que s'apunteren el primer joc sense dificultat. A partir del segon, la disputa cresqué fins a 35 per 25 a favor dels rojos, quan el trio blau guanyà tres jocs seguits i s'avançà 35 a 40; els rojos tornaren a prendre la iniciativa i aplegaren a 45 per 40 amb quinzes llarguíssims; els blaus igualaren a 45 i disputaren els dos jocs següents amb vals a favor, però Puchol i Santi foren més efectius com a parella i aconseguiren guanyar 60 per 45.

2019

2021 
2021

2022 
2022
{{Semifinals amb tercer
|Divendres 14 de maig|J Salvador, Nacho i Álvaro|60|De la Vega, Javi i Carlos|20
|Dissabte 15 de maig|Puchol II, Jesús i Hilari|50|Marc, Félix i Bueno|60
|Diumenge 23 (3.000/1.500 €)| Puchol II, Santi i Carlos|40| Marc, Nacho i Bueno|60
|Divendres 21 de maig (750 €)|''''|60|De la Vega, Javi i Carlos|30}}

 Referències 

 Enllaços externs 
 YouTube I Trofeu Villarreal CF de Pilota Valenciana''

Vila-real
Vila-real CF